A arquiduquesa Yolande da Áustria (nascida Princess Yolande Marie Jeanne Charlotte de Ligne;Madrid 6 de maio de 1923), é a viúva do arquiduque Carl Ludwig da Áustria.

Nasceu em 6 de maio de 1923 em Madrid, é a terceira criança e a filha mais nova de Eugênio, o 11º Príncipe de Ligne e de Filipina de Noailles.

Casamento e descendência 

Em 17 de janeiro de 1950, Iolanda casou -se com Charles-Louis de Habsburgo-Lorena, Arquiduque da Áustria, no Castelo de Beloeil, Bélgica. O casal teve quatro filhos juntos;

 Arquiduque Rudolf da Áustria (Rudolf Maria Carl Eugen Anna Antonius Marcus d'Aviano; nascido em 1950); casou-se com a Baronesa Hélène de Villenfagne de Vogelsanck (n. 1954) em Bruxelas, em 3 de julho de 1976, e sua família fixou residência na Bélgica a partir de então.  Em 29 de maio de 1978, ele, seus filhos e descendentes de linha masculina foram incorporados à nobreza da Bélgica por cartas reais patenteadas com o título hereditário de Príncipe de Habsburgo-Lorena e o estilo de Alteza Serena.  Rudolf trabalha na gestora de investimentos AAA Gestion, com sede em Villars-sur-Glâne , Suíça  e mora no Castelo De Diesbach. Ele e Hélène têm oito filhos.
 Arquiduquesa Alexandra da Áustria (nascida em 1952); casou -se com o embaixador do Chile junto à Santa Sé, Héctor Riesle. Tiveram Três filhos.
 Arquiduque Carl Christian da Áustria (nascido em 1954); casou -se com a princesa Marie Astrid de Luxemburgo .  Como seu irmão mais velho, ele trabalha para os gestores de investimentos AAA Gestion, com sede em Villars-sur-Glâne , Suíça. Carl Christian e Marie Astrid têm cinco filhos.
 Arquiduquesa Maria Constanza da Áustria (nascida em 1957); casou-se com Franz Josef, Principe (Fürst) von Auersperg -Trautson. Tiveram Três filhas biológicas (uma morreu logo após seu nascimento) e uma filha adotiva, Anna Maria, que adotou o título de princesa de Auersperg-Trautson.

Títulos 

 6 de maio de 1923 - 17 de janeiro de 1950; Sua Alteza a Princesa Iolanda de Ligne

 17 de janeiro de 1950 - 11 de dezembro de 2007; Sua Alteza Imperial e Real A arquiduquesa e Princesa Iolanda da Áustria, Princesa da Hungria, Boêmia e Croácia, Princesa de Ligne

 11 de dezembro de 2007 - até o momento; Sua Alteza Imperial e Real A arquiduquesa e Princesa  Viúva Iolanda da Áustria, Princesa da Hungria, Boêmia e Croácia, Princesa de Ligne

Referências